Brakensiek ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Brakensiek (* 1956), deutscher Historiker
 Tanja Brakensiek (* 1969), deutsche Politikerin